Carlos I de Zweibrücken-Birkenfeld (; 4 de septiembre de 1560 - 16 de diciembre de 1600), Conde Palatino del Rin, Duque en Baviera, Conde de Veldenz y Sponheim fue Duque de Zweibrücken-Birkenfeld desde 1569 hasta 1600.

Biografía 
Carlos nació en Neuburg en 1560 como el hijo menor del Conde Palatino Wolfgang de Zweibrücken. Después de la muerte de su padre en 1569, Carlos y sus hermanos se repartieron sus territorios: Carlos recibió la porción palatina del Condado de Sponheim, un pequeño territorio alrededor de Birkenfeld. Carlos es el fundador de la Casa del Palatinado-Birkenfeld.

Murió en Birkenfeld en 1600 y fue enterrado en Meisenheim. Carlos era un príncipe de un Estado relativamente poco importante, y el hecho más destacado es que los reyes de Baviera fueron sus descendientes.

Matrimonio 
Carlos contrajo matrimonio con Dorotea de Brunswick-Luneburgo (1 de enero de 1570 - 15 de agosto de 1649), hija del Duque Guillermo VI, el 23 de febrero de 1586 y tuvo los siguientes hijos:
Jorge Guillermo (6 de agosto de 1591 - 25 de diciembre de 1669).
Sofía (29 de marzo de 1593 - 16 de noviembre de 1676).
Federico (29 de octubre de 1594 - 20 de julio de 1626).
Cristián (3 de noviembre de 1598 - 6 de septiembre de 1654).

Ancestros

Referencias 
 Jahresbericht [afterw.] Trierer Jahresberichte, 1858, p. 50 (Digitalizado)

Casa de Palatinado-Zweibrücken
Condes palatinos
Nacidos en Neuburg an der Donau